

События 
 22 февраля — В Гётеборге 10-летняя , в дальнейшем звезда шведской оперы, впервые в жизни выступила перед публикой.
 12 марта — состоялась премьера первой части кантаты «Долг первой заповеди» Вольфганга Амадея Моцарта, которая была завершена Михаэлем Гайдном и Антоном Каэтаном Адльгассером.
 11 сентября — 11-летний Вольфганг Амадей Моцарт, его отец Леопольд, его мать Анна-Мария и старшая сестра Наннерль покинули Зальцбург, рещив перебраться в Вену. По дороге они остановились в Мельке, где молодой Вольфганг сыграл на органе. Несколько недель спустя, вспышка оспы в Вене заставляет их бежать из города в Брно.
 26 октября — Вольфганг Амадей Моцарт заболел оспой, вылечившись к 10 ноября, но затем заболела его сестра Наннерль, она также выжила.
 Опубликован «Музыкальный словарь» () Жан-Жака Руссо.

Классическая музыка 
 Томас Арн — Four Symphonies.
 Йозеф Гайдн — Симфонии № 35, 38 и 58.
 Михаэль Гайдн — Divertimento for 2 Basset-horns, 2 Horns and Fagot in C.
 Антонио Саккини — Sinfonia in D major.

Популярная музыка 
  — первое собрание песен для Воксхолл-Гарденз.

Опера 
  — «Эцио» ().
 Майкл Арн — «Кимон» (Cymon).
 Кристоф Виллибальд Глюк — «Пролог» () и «Альцеста» ().
 Иоганн Адам Хиллер — «Лотхен при дворе» ().
 Вольфганг Амадей Моцарт — «Аполлон и Гиацинт, или Превращение Гиацинта» ().
 Йозеф Мысливечек — «Беллерофонт» ().
 Флориан Леопольд Гассман — «Влюблённый ремесленник» () и «Амур и Психея» ().
 Франсуа Жозеф Гассек — «Туанон и Туанетта» () и «Двойное переодевание» ().

Родились 
 27 апреля — Андреас Ромберг, немецкий композитор и музыкант-виртуоз (кларнет и скрипка), двоюродный брат Бернхарда Ромберга (умер в 1821).
 4 мая — Тьягараджа, индийский музыкант и композитор, один из величайших композиторов карнатической музыки (умер в 1847).
 24 мая — , силезский композитор и капельмейстер (умер в 1831).
 17 сентября — Анри Монтан Бертон, французский композитор, музыкальный теоретик, педагог и автор, член Института Франции, сын и ученик дирижёра и композитора Пьера Монтана Бертона (умер в 1844).
 22 сентября — Жозе Маурисио Нунес Гарсиа, бразильский композитор и музыкант-мультиинструменталист (умер в 1830).
 26 сентября — Венцель Мюллер, австрийский композитор (умер в 1835).
 11/12 ноября — Бернхард Ромберг, немецкий виолончелист и композитор, считающийся основателем школы виолончелистов в Германии, двоюродный брат Андреаса Ромберга (умер в 1841).
 8 декабря — Антуан Фабр д’Оливе, французский драматург, учёный и философ-мистик (умер в 1825).
 13 декабря — , немецкий органист, композитор и кантор Томаскирхе в Лейпциге (умер в 1817).
 дата неизвестна
 , немецкий музыкант, композитор, педагог и издатель (умер в 1836).
 Филип Вишнич, эпический поэт и гусляр, известный как «сербский Гомер» (умер в 1834).
 Луиджи Дзамбони, итальянский оперный певец (умер в 1837).
 , испанский органист и композитор (умер в 1819).
 возможно — , музыкант, музыкальный продавец и издатель (умер в 1818).

Умерли 
 3 января — , итальянский скрипач и композитор (род. в 1688).
 7 апреля — Франц Шпарри (), австрийский композитор (род. в 1715).
 15 мая — , австрийский танцор и танцмейстер, свидетель на свадьбе родителей В. А. Моцарта (род. в 1705).
 22 июня — , норвежско-датский скрипач и композитор (род. в 1713).
 25 июня — Георг Филипп Телеман, немецкий композитор (род. в 1681).
 3 июля — , ирландский скрипач, дирижёр и композитор(род. в 1707).
 28 августа — Иоганн Шоберт, немецкий клавесинист и композитор (род. ок. 1720).
 10 сентября — , английский органист и композитор (род. в 1739).
 19 сентября — Иоганн Петер Мигендт (), немецкий органный мастер (род. в 1703).
 23 декабря — Иоганн Георг Айхгассер (), немецкий органный мастер (род. в 1701).

См. также

Примечания